John George Kemeny (János György Kemény) – scienziato e informatico ungherese, naturalizzato statunitense
 Zoltán Kemény – scultore ungherese
 Zsigmond Kemény – politico e scrittore ungherese